

События 
 Консулы Марк Помпей Макрин и Публий Ювенций Цельс.
 164—165 — Римляне проникают в Вавилонию и занимают Селевкию и Ктесифон. Разрушение Селевкии. В войсках вспыхнула эпидемия.

Родились 
 Бруттия Криспина, жена римского императора Коммода.
 Гэ Сюань, знаменитый даос династии Восточная У.
 Пупиен, римский император.

Скончались 
 Аполлоний — вельможа при царе Антиохе IV
 Фелицата Римская, мученица Римская.

См. также